В статье даются сведения о составе Совета министров РСФСР под председательством И. С. Силаева, действовавшего в период с 25 июля по 15 ноября 1991 года, а также о реорганизациях министерств и государственных комитетов РСФСР, руководители которых по должности входили в состав Совета министров РСФСР, происходивших в течение пребывания данного состава Совета министров у власти.

Наименования должностей членов Совета министров РСФСР приводятся так, как они официально именовались. Порядок номеров указов Президента РСФСР не всегда совпадает с порядком дат принятия указов.

Курсивом выделены ведомства, подвергшиеся переименованию, объединению или расформированию.

В соответствии со статьей 123 Конституции РСФСР (в редакции Закона РСФСР № 1326-I от 24 мая 1991 года) в состав Совета Министров РСФСР входили по должности председатели Советов Министров республик в составе РСФСР:
 Башкирской ССР — Миргазямов Марат Парисович;
 Бурятской ССР — Саганов Владимир Бизьяевич;
 Дагестанской ССР — Мирзабеков Абдуразак Марданович;
 Кабардино-Балкарской ССР — Михаил Шуевич Мамхегов (до сентября 1991 г.), Георгий Маштаевич Черкесов (с сентября 1991 г.);
 Калмыцкой ССР — Батыр Чимидович Михайлов;
 Карельской ССР — Сергей Петрович Блинников;
 Коми ССР — Вячеслав Иванович Худяев;
 Марийской ССР — Геннадий Семенович Петров;
 Мордовской ССР — Анатолий Александрович Паулов (до сентября 1991 г.);
 Северо-Осетинской ССР — Сергей Валентинович Хетагуров;
 Татарской ССР — Мухаммат Галлямович Сабиров;
 Тувинской ССР — Шериг-оол Дизижикович Ооржак;
 Удмуртской ССР — Николай Ефимович Миронов;
 Чечено-Ингушской ССР — Сергей Мажитович Беков;
 Чувашской ССР — Николай Архипович Зайцев;
 Якутской ССР — Климент Егорович Иванов.

Примечания

Ссылки 
 

Силаев2
Появились в 1991 году в России